El Torneig d'Hamburg 2012, oficialment conegut com a bet-at-home Open 2012, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 105a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 de juliol de 2012 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012